Ezeiza (partido), partido in provincie Buenos Aires, Argentinië
Ezeiza (Buenos Aires), plaats in gelijknamige partido in provincie Buenos Aires, Argentinië
Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, beter bekend als Luchthaven Ezeiza.